CCC steht für:

 Cale Copf Company, eine 1991 gegründete A-cappella-Band aus dem Landkreis Osnabrück
 California Conservation Corps, eine Abteilung der kalifornischen Regierung
 Caribbean Conference of Churches, regionaler Zusammenschluss der dem Ökumenischen Rat der Kirchen angehörenden Kirchen
 Catalyst Control Center, eine Software zur Steuerung von ATI-Grafikkarten und Treibern, siehe AMD Radeon Software
 Flughafen Cayo Coco auf Kuba (IATA-Code)
 CCC-Filmkunst (Central Cinema Company), deutsche Filmproduktionsfirma
 CCC (Unternehmen), polnisches Einzelhandelsunternehmen
 CCC Development Team, polnisches UCI-Radsportteam
 Celestial Church of Christ, eine afrikanische Kirchengemeinschaft, siehe Himmlische Kirche Christi
 Cellules Communistes Combattantes, eine belgische linksradikale Untergrundgruppe
 Chaos Computer Club, deutscher Hacker-Verein
 Chassis Construction Company, britischer Automobilhersteller
 Chicago Crime Commission, private Organisation zur Verbrechensbeobachtung organisierter Kriminalität
 China Compulsory Certification, chinesisches Zertifizierungssystem
 Chlorcholinchlorid (Chlormequat, CCC), eine chemische Verbindung
 Cholangiozelluläres Karzinom, ein Gallengangskarzinom
 Civilian Conservation Corps, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in den USA während der Zeit des New Deals
 Clean Clothes Campaign, weltweite Kampagne zur Wahrung sozialer Mindeststandards bei der Textilproduktion, siehe Kampagne für Saubere Kleidung
 Climate Change Coalition, australische Partei
 Cloudflight Coding Contest, ein internationaler Programmierwettbewerb (vormals Catalysts Coding Contest)
 Club canin canadien, kanadischer Hundezuchtverband, siehe Canadian Kennel Club
 Club des Chefs des Chefs, ein Verein von Chefköchen von Regierungen und Regierungschefs
 Color Climax Corporation, dänischer Hersteller pornografischer Medien
 Committee on Climate Change, britische Klimaorganisation
 Comprehensive Cancer Center, siehe Tumorzentrum #Comprehensive Cancer Center
 Conformal Cyclic Cosmology, ein kosmologisches Modell, siehe Roger Penrose #Physik
 Consolidated Contractors Company, griechisches Bauunternehmen
 Constitutio Criminalis Carolina, auch Codex Carolina Criminalis, frühneuzeitliches Strafgesetzbuch
 Corpus Christi College (Oxford)
 Countercurrent chromatography, siehe Gegenstromverteilungschromatographie
 Cross Country Cup, Wettbewerb für Schweizer Gleitschirmpiloten
 Cross-Cutting Concern, Begriff aus der Informatik
 Cryogenic Current Comparator, siehe Kryostromkomparator
 Cwmni Cyfyngedig Cyhoeddus, walisisch für public limited company, siehe Kapitalgesellschaft (Vereinigtes Königreich) #Public limited company

ccc steht für:
 Chamicuro (ISO-639-3-Code), eine der Arawak-Sprachen

Siehe auch:
 3C

Abkürzung